

Persone 
 Magnus Andersson (1956) – chitarrista svedese
 Magnus Andersson (1958) – calciatore svedese
 Magnus Andersson (1966) – pallamanista svedese
 Magnus Andersson (1974) – politico svedese
 Magnus Andersson (1981) – calciatore svedese
 Magnus Andersson (1981) – politico svedese
 Magnus Andersson (1981) – sciatore svedese
 Magnus Andersson – fotografo svedese